Barenton ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Barenton im Département Manche
 Barenton-Bugny im Département Aisne
 Barenton-Cel im Département Aisne
 Barenton-sur-Serre im Département Aisne

Siehe auch:
 Barentons